Сао́рж () — горная деревня и коммуна в долине реки Ройя на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Конт. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Брей-сюр-Руайа (округ Ницца).

Одно из горных поселений, которые на Лазурном Берегу (во Французской Ривьере) называют «каменными гнёздами». Высота над уровнем моря — 520 метров. Площадь коммуны — 86,78 км², население — 431 человек (2006) с тенденцией к росту: 444 человека (2012), плотность населения — 5,1 чел/км².

История 
Первое упоминание относится к X веку.

Саорж считается одной из самых красивых деревень не только департамента Приморские Альпы, но и всей Франции. Первыми на этом месте поселились лигурийцы, их сменили римляне, римлян — франки. В Средние века деревния Саорж считалась одним из наиболее неприступных селений региона. Так же это выглядит и сегодня — узкие извилистые улочки, переходящие в каменные лестницы. Стоящие вплотную друг к другу дома, которые прилепились к склону над обрывом, как ласточкины гнёзда. Все строения относятся к XV—XVII векам.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 446 человек, а в 2012 году — 444 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 278 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 194 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности 69,8 %, в 1999 году — 61,4 %). Из 194 активных трудоспособных жителей работали 158 человек (84 мужчины и 74 женщины), 36 числились безработными (20 мужчин и 16 женщин). Среди 84 трудоспособных неактивных граждан 15 были учениками либо студентами, 27 — пенсионерами, а ещё 42 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 215 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 383,5 человека. При этом медиана доходов составила 14 тысяч 892 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея) 
Деревенская церковь Спасителя снаружи выглядит весьма скромно, но поражет пышным барочным декором интерьера. Установленный в церкви орган был в 1847 году изготовлен в Генуе, перевезён морем в Ниццу и затем на спинах мулов, по частям, был доставлен горными тропами в Саорж.

На южной окраине деревни находится францисканский монастырь. С 1969 года монастырь этот вновь действующий.

В Саорж ведет хорошая автомобильная дорога N 204, но в саму деревню она не заходит. Тем, кто хочет попасть в Саорж, придётся преодолеть некоторое расстояние пешком. Есть и железнодорожный вокзал — в расположенном в двух километрах селении Фонтан.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Французская Ривьера